Storå har flere betydninger:
 Storå – Danmarks næstlængste å, beliggende i Vestjylland, med udløb i Feldsted Kog (Nissum Fjord)
 Storå (Fyn) − å på nordvest Fyn med udløb i Båring Vig
 Storå (Thy) – å i Thisted Kommune, med udløb i Lønnerup Fjord
 Storå (Sverige) − et byområde i Lindesbergs kommun, Örebro län, Västmanland, Sverige